František Tůma může být:

 František Ignác Tůma (1704–1774) – český hudební skladatel
 František Sokol-Tůma (1855–1925) – český spisovatel, novinář a dramatik